Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 39 спортсменок из 32 стран.

Американка Брук Беннетт стала двукратной олимпийской чемпионкой. 

Клаудия Полл завоевала свою вторую олимпийскую медаль. 4 года назад спортсменка из Коста-Рики стала чемпионкой на дистанции 200 метров вольным стилем.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине не было установлено ни одного олимпийского или мирового рекорда.

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт